Les cases Jacint Torner són un conjunt d'edificis situats al passeig de Colom de Barcelona, que actualment acullen un hotel.

Descripció 
Es tracta de dos edificis de planta baixa i quatre pisos, un entre mitgeres i l'altre en cantonada, amb façanes al passeig de Colom i als carrers de Simó Oller i de la Mercè. La façana del núm. 16 d'aquest darrer (antigament la principal) té una porxada d'arcs de mig punt amb medallons de bustos en relleu als carcanyols.

Història 
En aquest indret es trobava l'antic casal del fabricant d'indianes Josep Glòria i Picó (1723-1782), que el 1772 va ser un dels fundadors de la Reial Companyia de Filats de Cotó, promotora de la importació de cotó americà. Entre el 1778 i el 1782, Josep Glòria va compartir la direcció del negoci amb el seu cosí Onofre Glòria i Sampol (1733-1798), que el va succeir a la seva mort.

Onofre Glòria fou cònsol de Malta a Barcelona, càrrec qui li atorgava un poder de negociació en les importacions de cotó d'aquesta procedència. Entre el 1787 i el 1793, va compartir la direcció amb el seu gendre Tomàs Serrallach, casat amb la seva filla Josepa. El 1808, el matrimoni Serrallach-Glòria va demanar permís per a fer-hi diverses reformes, segons el projecte del mestre de cases Francesc Bosch.

El 1846, el constructor Jacint Torner i Batllori (vegeu casa-fàbrica Torner) va presentar el projecte de l'edifici del núm. 18 del carrer de la Mercè, signat pel mestre d'obres Jaume Feliu i Castelló, germà de la seva esposa Antònia. El 1849, Torner va presentar el projecte d'un segon edifici (núm. 16), aquest cop segons els plànols de l'arquitecte Josep Buxareu.

Un cop enderrocada la Muralla de Mar, les façanes que donaven al nou passeig de Colom van guanyar protagonisme en detriment de les del carrer de la Mercè. Així, el 1897, el propietari Josep Claramunt va demanar permís per a convertir els balcons del primer pis de l'edifici del núm. 13 en una balconada, segons el projecte de l'arquitecte Joaquim Bassegoda. Recentment, aquest edifici fou rehabilitat per a ampliar-hi l'hotel del núm. 12, incloent-hi una piscina al terrat.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 

Edificis del barri Gòtic
Hotels de Barcelona